Херберт Луис () е германски географ. Има значителни приноси в областта на геоморфологията и глациологията на Балканите, Албания, Турция и Германия, както и в областта на картографията. През 30-те години на 20 век прави подробни изследвания на глациалната морфология на Балканите, между които и такива на Пирин планина. Плод на тези изследвания е трудът Morphologische Studien in Suedwest-Bulgarien  (1930), в който е публикувана първата подробна за времето си карта на Пирин планина.

Професор е в Анкара (от 1935), в Кьолн (от 1943) и в Мюнхен (1952 – 1968). Директор на географския институт в Мюнхенския университет.

Трудове 
 Uber den geographischen Europa begriff... 19??, 21 стр
 Albanien:Eine Landeskunde vornehmlich auf Grund eigener Reisen. Mit 1 Karte und 8 Tafeln, Engelhorn Nachf, 1927 – 164 стр
 Beitrage zur landeskunde des albanischen Epirus, Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin, 1927 – 37 стр
 Morphologische Studien in Suedwest-Bulgarien, J. Engelhorns, 1930 – 119 стр
 Topographische Ubersichtsaufnahmen auf Forschungsreisen, 1931, 12 стр
 Die eiszeitliche Schneegrenze auf der Balkanhalbinsel, Staatsdr., 1933 – 22 стр
 Glazialmorphologische Studien in den Gebirgen der Britischen Inseln, J. Engelhorn, 1934 – 39 стр
 Die geographische Gliederung von Gross-Berlin, Engelhorn, 1936 – 26 стр
 Eiszeitliche Seen in Anatolien, 1938 – 19 стр
 Das naturliche pflanzenkleid Anatoliens geographisch gesehen, J. Engelhorns nachf. A. Spemann, 1939 – 132 стр
 Die Bevolkerungskarte der Turkei, Mier & Glasemann, 1940 – 43 стр
 Uber die altere Formenentwicklung im Rheinischen Schiefergebirge, insbesondere im Moselgebeit, 1953, 97 стр
 Uber die Entstehung der Karstpoljen auf Grund von Beobachtungen in Taurus, Beck in Komm., 1956 – 9 стр
 Die Entstehung der Karstpoljen auf Grund von Beobachtungen im Taurus, Verl.d.Bayer.Akad.d.Wiss., 1956 – 9 стр
 Exkursion in das ostliche Dachsteingebiet und in das Gesause: Vom 31.7.1956 bis 11.8.1956, Geographisches Inst. der Univ., 1956 – 17 стр
 Rumpfflachenproblem, Erosionszyklus und Klimageomorphologie, Haack, 1957 – 18 стр
 Lehrbuch der allgemeinen Geographie, съавт. с Erich Obst, Gabriele Schwarz, Jacob van Reenen, Josef Schmithusen, Klaus Fischer, De Gruyter, 1960 – 354 стр
 Landformen im Kartenbild, съавт. с Walther Hofmann, 1968
 Drumlin-Landschaft zwischen Starnberger See und Ammersee, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1968 – 7 стр
 Gipfel mit Karen und Kartreppe, Soierngruppe bei Mittenwald – съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 10 стр
 Vulkanlandschaft mit Maar, Laacher See, westlich Koblenz, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 18 стр
 Durchbruchstal der Nahe bei Bingen, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 13 стр
 Alpines Trogtal, Gunggl im Zillertal, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 11 стр
 Schiefergebirgsrumpf mit Buntsandsteinrand und Talmaandern bei Nideggen, Kreis Duren, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 12 стр
 Karst der Frankischen Alb bei Pottenstein, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1969 – 9 стр
 Landformung durch Flusse, Borntraeger, 1971, 237 стр
 Gletscher, Firnflachen, frische Wallmoranen am Sulztalferner Otztal, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1974 – 16 стр
 Einfuhrung in das Kartenprobenwerk, съавт. с Walther Hofmann и G. Neugebauer, Westermann, 1974 – 22 стр
 Ausgleichskuste der Ostsee bei Heiligenhafen, Westermann, 1974 – 10 стр
 Kliff und Kustendunen auf Sylt, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1974 – 12 стр
 Abtragungshohlformen mit konvergierend-linearem Abflu?system, Geograph. Buchh., 1975, 45 стр
 Landformen im Kartenbild: Topographisch-geomorphologische Kartenproben 1:25.000, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1975
 Hochgipfel mit Karen und Kartreppe, Sussleiteck in den Niederen Tauern, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1975 – 12 стр
 Schichtrippen im Teutoburger Wald bei Tecklenburg, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1975 – 11 стр
 Kustendunen und Wattkuste, Insel Borkum, съавт. с Walther Hofmann, Westermann, 1975 – 19 стр
 Neugefa?tes Hohendiagramm der Erde, Verlagd.Bayer.Akad.d.Wiss., 1975 – 22 стр
 Zur Reliefentwicklung in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald: Vorlaufiger Bericht uber Studien im Rahmen d. Komm. F. Geomorphologie, Verlagd.Bayer.Akad.d.Wiss., 1979 – 6 стр
 Erosionskorrosionsverhalten von Kupferlegierungen, Forschungszentrum des Dt. Schiffbaus, 1982 – 80 стр
 Zur Reliefentwicklung Der Oberpfalz, съавт. с Wolfgang Zech, Gebr. Borntraeger, 1984 – 150 стр
 Landeskunde der Turkei: vornehmlich aufgrund eigener Reisen, F. Steiner Verlag Wiesbaden, 1985, 268 стр
 Allgemeine Geomorphologie, съавт. с Erich Obst и Alexander Georg Supan, De Gruyter, 1960 – 354 стр
 Allgemeine Geomorphologie: Mit 124 Figuren im Text, 140 Bildern und 2 Karten, De Gruyter, 1968 – 522 стр
 Allgemeine Geomorphologie, съавт. с Klaus Fischer, Walter de Gruyter, 1979 – 814 стр

Бележки 

Германски географи
Мюнхенски университет
Берлинчани
Починали в Мюнхен